Hillsdale est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud

Hillsdale, quartier de Nepean en Ontario
Hillsdale, quartier de  en Ontario
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Regina Hillsdale, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Hillsdale, village du comté de Rock Island dans l'Illinois
, communauté du comté de Vermillion dans l'Indiana
, communauté du comté de Vanderburgh  dans l'Indiana
Hillsdale, ville du comté de Hillsdale dans le Michigan
, civil township du comté de Hillsdale dans le Michigan
Hillsdale, village du comté de Saint-Louis dans le Missouri
Hillsdale, ville du comté de Bergen dans le New Jersey
, communauté du comté de Monmouth dans le New Jersey
Hillsdale, ville du comté de Columbia dans l'État de New York
, communauté du comté de Davie en Caroline du Nord
Hillsdale, ville du comté de Garfield en Oklahoma
, quartier de Portland dans l'Oregon
, communauté du comté d'Indiana en Pennsylvanie
, communauté du comté de Macon dans le Tennessee
, ville fantôme du comté de Garfield dans l'Utah
, communauté du comté de Kanawha en Virginie-Occidentale
, communauté du comté de Barron dans le Wisconsin
, communauté du comté de Laramie dans le Wyoming
Comté de Hillsdale, comté du Michigan
, lac du comté de Miami dans le Kansas

Homonymie de toponyme